Markéta Habsburská (německy: Margarethe von Österreich-Habsburg; 16. února 1536, Vídeň – 12. března 1567, Hall in Tirol) byla rakouská arcivévodkyně a řeholnice.

Životopis 
Členka habsburské dynastie se narodila 16. února 1536 ve Vídni jako dcera krále Ferdinanda I. Habsburského a jeho manželky Anny Jagellonské, dcery českého a uherského krále Vladislava Jagellonského. Stala se řeholnicí v Hallu v Tyrolsku, kde 12. března 1567 zemřela.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Habsburkové v 16. století
Markéta
Markéta
Narození v roce 1536
Narození 16. února
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1567
Úmrtí 12. března
Úmrtí v Hall in Tirol
Ženy